Île d'Amour peut désigner :
 Île d'Amour, île fluviale française sur le territoire de la commune de Bry-sur-Marne ;
 Île d'Amour, île fluviale française sur le territoire de la commune de Chennevières-sur-Marne ;
 Île d'Amour, île fluviale belge sur le territoire de la commune de Dinant.